Lexa steht für:

 Lexa (Arkansas), Ort in Arkansas, Vereinigte Staaten
 Lexa (Sängerin) (* 1995, Léa Cristina Araújo da Fonseca), brasilianische Sängerin
 Lexa (Vorname), weiblicher Vorname

Lexa ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Lexa von Aehrenthal (1854–1912), österreichisch-ungarischer Politiker
 Barbara Lexa (* 1967, München), oberbayerische Musikantin und Mundart-Autorin
 František Lexa (1876–1960), tschechischer Ägyptologe
 Johann Baptist Lexa von Aehrenthal (1777–1845), böhmischer Verwaltungsbeamter und Pomologe
 Stefan Lexa (* 1976), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lexa Doig (geb. Alexandra Lecciones Doig, Ehename Alexandra Shanks; * 1973), kanadische Schauspielerin